No More – gruppo musicale tedesco
 No More – singolo di Neil Young del 1989
 No More – singolo di Jamelia del 2007
 No More – singolo dei The Qemists del 2013
 No More – singolo dei Disturbed del 2018